Okushiri bezeichnet:

 Okushiri (Insel), eine Insel in der Präfektur Hokkaidō
 Okushiri-gun (Hokkaidō), ein Landkreis auf dieser Insel
 Okushiri (Hokkaidō), eine Stadt in diesem Landkreis
 (5125) Okushiri, ein Asteroid des Hauptgürtels